The Baseball Fan – film del 1908 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 The Baseball Fan – film del 1914 prodotto dalla Powers Picture Plays